Merda – termine usato per indicare le feci umane e di animale
Merda – gioco di carte, variante di Tappo

Persone 
Charles-André Merda (1770-1812) – gendarme della Guardia Nazionale francese